МЛБ в сезоне 1980 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Филадельфия Филлис».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Филадельфия Филлис — Хьюстон Астрос 3-2

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Канзас-Сити Роялс — Нью-Йорк Янкиз 3-0

Мировая серия 
 Мировая серия 1980: Филадельфия Филлис — Канзас-Сити Роялс 4-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1980 год в бейсболе